Такмичење у дисциплини појединачно у мушкој конкуренцији на Зимским олимпијским играма 1980. у Лејк Плесиду одржано је на олимпијском комплексу за скијашко трчање и биатлон 16. фебруара, 1980. са почетком у 8.30 по локалном времену.

Систем такмичења 
Дисциплина појединачно на 20 км је најстарија дисциплина биатлона. Трчи се 4 круга. Гађа се после сваког круга наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, обично 1 минут, које се на време трчања. Такмичари почињу трку уобичајено на 30 секунди. размака.

Земље учеснице 
Учествовало је 49 биатлонца из 19 земаља.

Резултати 
Анатолиј Аљабјев није имао великих резултата на међународној сцени, али је имао изврстан деби у Лејк Плесиду. Имао је 10 најбоље време у овој дисциплини, али је победио, јер је изваредно гађао без промашаја. Франк Улрих је трчао изванредно и имао предност од 30 секунди које је са три казне због промашајаимао било довољно за сребрну медаљу. Бронзани је био Еберхард Реш са 2 минута казне. Највећи фаворит пре почетка трке био је светски првак Клаус Зиберт, који је због лошег гађања и 6 мунита казне завршио на 15. месту.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати појединачне трке на ЗОИ 1980. на sports-reference

Биатлон на Зимским олимпијским играма 1980.